Таоюаньский метрополитен — действующий со 2 марта 2017 года метрополитен в городе Таоюань, Тайвань (Китайская Республика).

История 

Работы начаты в 2006 году, пуск ожидался во второй половине 2015 года.

Открылся 2 марта 2017 года первой линией, 21 станция, 51 км. Стал третьим метрополитеном на острове Тайвань.

Строительство 
Работы начаты в 2006 году, окончание строительства планировалось во второй половине 2015 года, линия 51,03 км, 22 станции, цена строительства 3,62 миллиарда долларов. 2 февраля 2017 года начало пробного движения на линии.

Линии 
 Первая — открыта 3 марта 2017 года, 21 станция, 51 км.
 Вторая — строится
 Третья — строится

См. также 
 Транспорт в Китайской Республике

Примечания 

Метрополитены Тайваня
Таоюань
Синьбэй